Alpsko smučanje je na Zimskih Olimpijskih igrah v Pjeongčangu potekalo na več prizoriščih - Jungbong in Yongpyong Resort od 9. februarja do 24. februarja 2018.

Spored

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Ekipna

Lestvica medalj 

2018
Športi Zimskih olimpijskih iger 2018